Entanglement quantistico
Nodo fisico
Entanglement – videogioco
Entanglement, un episodio della fiction televisiva Fox, Touch